Erlauf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Erlauf (vattendrag), Niederösterreich, 
 Erlauf (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Melk, 

Robotskapade Österrikeförgreningar